Mikhaïl Iourievitch Iounkov - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Voskressensk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Son frère Aleksandr est également professionnel.

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il débute dans la Superliga avec les Krylia Sovetov. L'équipe est reléguée dans la Vyschaïa liga où il s'aguérit pendant deux saisons. Il est choisi en 2004 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Capitals de Washington en , en . Il remporte la Superliga 2006 lors de sa première saison avec les Ak Bars Kazan puis la Coupe d'Europe des clubs champions 2007, la Coupe Gagarine 2010. Il décroche la Coupe Gagarine 2014 avec le Metallourg Magnitogorsk.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélection jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2004.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2001-2002 || Krylia Sovetov 2|| Pervaïa liga ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 || || || || ||
|-
|2002-2003 || Krylia Sovetov 2|| Pervaïa liga ||20 ||2 ||6 ||8 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Krylia Sovetov || Superliga ||7 ||1 ||0 ||1 ||2 || || || || ||
|-
|2003-2004 || Krylia Sovetov 2|| Pervaïa liga || 10|| 4|| 1|| 5|| 6|| || || || ||
|-
|2003-2004 || Krylia Sovetov || Vyschaïa liga ||38 ||5 ||10 ||15 || 12|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2004-2005 || Krylia Sovetov 2|| Pervaïa liga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
|2004-2005 || Krylia Sovetov || Vyschaïa liga ||38 ||9 ||14 ||23 || 22|| 3|| 0|| 1|| 1|| 
|-
|2005-2006 || Ak Bars Kazan || Superliga ||33 ||3 ||4 ||7 ||37 ||10 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2006-2007 || Ak Bars Kazan || Superliga ||47 ||3 ||6 ||9 ||12 ||14 ||1 ||2 ||3 ||8
|-
|2007-2008 || HK Spartak Moscou || Superliga ||57 ||4 ||6 ||10 ||20 ||5 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|2008-2009 || HK Spartak Moscou || KHL ||54 ||6 ||12 ||18 ||30 ||6 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|2009-2010 || Ak Bars Kazan || KHL || 32|| 0|| 3|| 3|| 12|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2010-2011 || HK Spartak Moscou || KHL || 47|| 6|| 7|| 13|| 22|| 4|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
|2011-2012 || HK Spartak Moscou || KHL || 49|| 8|| 9|| 17|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| HK Spartak Moscou || KHL || 40|| 5|| 11|| 16|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || HK Spartak Moscou || KHL || 43|| 5|| 9|| 14|| 63|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 9|| 0|| 2|| 2|| 2|| 21|| 4|| 4|| 8|| 6
|-
| 2014-2015|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 55|| 4|| 7|| 11|| 12|| 10|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2015-2016 || HK CSKA Moscou || KHL || 22|| 1|| 1|| 2|| 8|| 11|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2016-2017|| Avangard Omsk || KHL || 50|| 3|| 4|| 7|| 36|| 12|| 2|| 1|| 3|| 10
|-
| 2017-2018 || HK Sotchi || KHL || 2|| 2|| 1|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 24|| 2|| 0|| 2|| 4|| 6|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2018-2019 || Severstal Tcherepovets || KHL || 13|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HK Spartak Moscou || KHL || 50|| 7|| 7|| 14|| 12|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2020-2021 || HK Spartak Moscou || KHL || 52|| 2|| 9|| 11|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Khimik Voskressensk || VHL ||  ||

Au niveau international 

|-
| 2004 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 0|| 4|| 8|| +5|| align="left"| Médaille d'or
|-
| 2005 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 1|| 1|| 2|| 0|| 0|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2006 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| +1|| align="left"| Médaille d'argent

Trophées et distinctions

Superliga 

 Il remporte le Championnat avec les Ak Bars Kazan en 2005-2006.

Ligue continentale de hockey 

 Il remporte la Coupe Gagarine avec les Ak Bars Kazan en 2009-2010.

 Il remporte la Coupe Gagarine avec les Metallourg Magnitogorsk en 2013-2014.

Notes et références 

Naissance en février 1986
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du HK Spartak Moscou
Naissance à Voskressensk
Naissance en RSFS de Russie
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du HK Sotchi
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Khimik Voskressensk
Champion de la Coupe Gagarine